«Дневная красавица» () — французский кинофильм 1967 года режиссёра Луиса Бунюэля, вольная экранизация одноимённого романа Жозефа Кесселя.
«Золотой лев» Венецианского кинофестиваля 1967 года.

Сюжет 
Главная героиня — буржуа-мазохистка Северина (Катрин Денёв), которая холодна по отношению к мужу, так как он не удовлетворяет её мазохистские потребности. Она постоянно видит сны, в которых муж истязает её, но в реальности он очень внимательный и любящий мужчина.

В конце концов, оказавшись не в силах больше терпеть свою неудовлетворённость, Северина устраивается работать в бордель, где она наконец-то может воплотить свои сексуальные фантазии. Но работать она может только днём, пока мужа нет дома, за что и получает прозвище «Дневная Красавица». Несмотря на ограничения во времени, она завоёвывает расположение множества клиентов. Один из них, демонически привлекательный и жестокий Марсель, покоряет её сердце. В результате её сознание и реальная жизнь претерпевают необратимые изменения.

В «Дневной красавице» Бунюэль чаще, чем в большинстве других своих фильмов, смешивает сон и явь, что обусловлено «двойной жизнью» главной героини, которая постоянно находится в плену фантазий. Долгое время грёзы и реальность отчётливо разделены (сны иначе сняты, а каждый такой эпизод предваряется звоном колокольчика экипажа), но в финальной сцене, которая допускает несколько интерпретаций, зритель уже не может определить, происходят ли события наяву или в мечтах, а экипаж из снов Северины проезжает прямо под окном.

Актёры 
 Катрин Денёв — Северина Серизи / Дневная Красавица
 Жан Сорель — Пьер Серизи
 Мишель Пикколи — Анри Юссон
 Женевьева Паж — мадам Анаис
 Маша Мериль — Рене Февре
 Франсиско Рабаль — Ипполит
 Пьер Клементи — Марсель
 Франсис Бланш — месье Адольф
 Франсуаза Фабиан — Шарлотта
 Мария Латур — Матильда
 Мюни — Паллас
 Клод Серваль — водитель

Съёмки 
В 1966 году франко-египетские продюсеры братья Хаким, нередко заказывавшие режиссёрам первого ряда фильмы с эротической начинкой, вышли на Бунюэля с предложением экранизировать роман Жозефа Кесселя «Дневная красавица». По словам режиссёра, этот роман показался ему довольно мелодраматичным, но удачно выстроенным, «позволяя внести в фильм повседневные грёзы Северины, главной героини фильма, и как можно лучше очертить портрет буржуазки-мазохистки». Работа над сюжетом, в который Жан-Клод Каррьер (постоянный сценарист Бунюэля) вставлял отсылки на маркиза де Сада, продолжалась несколько недель.

Роль Северины исполнила Катрин Денёв. Актриса согласилась на съёмки даже не дочитав сценарий. О причинах, по которым на эту роль была взята актриса, известная по романтическим мюзиклам, сведений нет; биограф режиссёра Джон Бакстер высказывал предположение, что Бунюэлю её навязали продюсеры. Дэвид Денби пишет, что именно совершенно не вязавшийся с окружением борделя образ Денёв, которая с её мертвенно-бледной кожей и в костюмах от Сен-Лорана была похожа на куклу, делает фильм таким запоминающимся. Сама актриса позднее отзывалась об этом опыте неоднозначно: признавая, что фильм был важным для её карьеры, она вспоминает, что ей пришлось обнажаться больше, чем она на то рассчитывала: «Временами я чувствовала, что меня используют». Эта роль вывела Денёв в ранг европейской кинозвезды.

Премьера «Дневной красавицы» состоялась во Франции 24 мая 1967 года. На Венецианском фестивале картина была удостоена высшей награды — Гран-при «Золотой Лев святого Марка». Автор литературной основы Жозеф Кессель, посмотрев картину, которая значительно отличалась от его романа, вышел с премьеры полный благодарности: под беспощадной жестокостью он уловил «настоящее захватывающее сострадание».

По словам самого Бунюэля, картина имела самый большой коммерческий успех из его фильмов, причём он объяснял этот успех «…скорее наличием в картине шлюх, чем режиссёрской работой».

Награды и номинации 
 1968 — премия «Бодил» за лучший европейский фильм (Луис Бунюэль)
 1967 — награды «Золотой лев» и Pasinetti Award (за лучший фильм) на Венецианском кинофестивале
 1969 — номинация на премию BAFTA лучшей актрисе (Катрин Денёв)

См. также 
 «Желание подсматривать» (1986)

Примечания

Литература 
 Бунюэль Л. Бунюэль о Бунюэле. — М.: Радуга, 1989.
 Кессель Ж. Дневная красавица. — М.: Этерна, 2006. — 320.
 Мусский И. А. 100 великих зарубежных фильмов. — Москва: Вече, 2008. — 480 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-9533-2750-3.
 Бута Е. Катрин Денев. Моя невыносимая красота. Алгоритм, 2014. ISBN 978-5-4438-0779-9.

Ссылки 
  
  
 «Дневная красавица» в журнале Киносценарий; Искусство кино № 6 1992
 «Дневная красавица» — две статьи о фильме // Искусство кино № 6 1992

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы — лауреаты премии «Золотой лев»
Экранизации произведений Жозефа Кесселя
Проституция в фильмах
Фильмы о Париже
Фильмы на французском языке
Фильмы Франции 1967 года
Фильмы Италии 1967 года
Эротические фильмы 1960-х годов
Фильмы Paris Film Productions